Тијера Хенероса има више значења:

 Тијера Хенероса (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијера Хенероса (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику